Física: 
 Equacions de Maxwell
 Maxwell unitat de flux magnètic al Sistema CGS
 Biografies:
 James Clerk Maxwell, físic escocès
 Maxwell Cabelino Andrade, futbolista brasiler